Příjmení Martinek nosí více významných osobností:

 Carl Martinek (1839–1897) – moravsko-německý podnikatel a politik, starosta Mor. Berouna, zemský poslanec
 Cyril Martinek (1927–2018) – český teolog a spisovatel
 Jan Martinek (1892–1918) – československý legionář
 František Martinek (1930–2016) – český politický vězeň komunistického režimu (spoluvězeň Josefa Brykse)
 Libor Martinek (* 1965) – český vysokoškolský pedagog, bohemista a překladatel
 Michael Martinek (* 1958) – kněz, člen řeholní kongregace Salesiáni Dona Boska
 Tomáš Martinek (* 1969) – český fotbalový obránce a později trenér
 Vladislav Martinek (1926–2005) – český lesnický entomolog
 Filip Gorazd Martinek (* 1993) – moravský kněz, filosof
 Radek Martinek (* 1976) – kněz, vysokoškolský pedagog
 František Martinek (* 1952) – hvězdář, spisovatel
 Jan B. Martinek (* 1925) – lékař, urolog, kynolog, profesor

Podobná příjmení 
 Martínek

Externí odkazy